Příjmení Padevět má více nositelů:

 Jiří Padevět (* 1966), český spisovatel, knihkupec a nakladatel
 Michal Padevět (* 1951), český politik
 pan Padevět – fiktivní postava, soused Járy Cimrmana
 Vladimír Padevět (* 1940), český astronom